Zapotal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Zapotal (västra Tantoyuca kommun), 
 Zapotal (centrala Tantoyuca kommun), 
 Zapotal, Zozocolco de Hidalgo, 
 Zapotal, Atzalan, 
 Zapotal, Chicontepec, 
 Zapotal Segundo (västra Tantoyuca kommun), Veracruz, 
 Zapotal Segundo (centrala Tantoyuca kommun), Veracruz, 
 Zapotal 2da. Sección, Tabasco, Jonuta, 
 Zapotal 2da. Sección, Chiapas, Reforma,

Se även 
Río Zapotal